Nemaha ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Nemaha (Iowa)
 Nemaha (Nebraska)
 Nemah Junction (Washington)

Siehe auch:
 Nemaha County
 Nemaha Township